Улица Родины — улица в Советском районе Казани, транспортная магистраль районного значения.

Название 

Название улицы официально утверждено решением исполкома Молотовского (с 1956 года – Советского) райсовета от 18 августа 1950 года № 32.

Спор о значении названия улицы 

В отношении названия улицы Родины долгое время ведётся спор относительно его значения. Согласно официальной позиции, улица названа в честь понятия «Родина» (синоним слова «Отечество»), поэтому её правильное название – улица Родины.

Однако есть и другая точка зрения, согласно которой в своё время улице якобы было присвоено имя Героя Советского Союза, генерала-полковника танковых войск Алексея Григорьевича Родина (1902-1955). В числе прочего, сторонники данной версии указывали, что на многих домах в своё время висели таблички с надписью: «Улица Алексея Родина».

Тем не менее, ещё в 2005 году постановлением главы администрации г. Казани было дано разъяснение, что нормативным является наименование – улица Родины. Именно в таком виде она значится в Реестре названий улиц города Казани.

Расположение 

Улица Родины состоит из двух частей, соединённых между собой Т-образным перекрёстком. Основная её часть перпендикулярно отходит от улицы Рихарда Зорге в северо-восточном направлении, огибает северную оконечность парка «Горкинско-Ометьевский лес», после чего сворачивает вправо и идёт в восточном направлении до проспекта Победы. От этого участка в северном направлении отходит второй участок улицы Родины, который достигает поперечной улицы Бухарской. 

Общая длина улицы Родины составляет около 3,55 км, в том числе 2,14 км – протяжённость основного участка между улицей Рихарда Зорге и проспектом Победы.

История 
 

Улица Родины формировалась постепенно, начиная с 1950-х годов, на юго-восточной окраине Казани. В то время здесь стали создавать новую промышленную зону, территориальное оформление которой завершилось в 1970-е годы.

Первым участком улицы Родины стал прямолинейный отрезок, начинавшийся от места нынешнего перекрёстка с улицей Рихарда Зорге (тогда ещё не существовавшей) и заканчивавшийся недалеко от ближней окраины Ометьевского леса. К середине 1960-х годов с южной (нечётной) стороны улицы Родины уже располагались предприятия, самым известным из которых был Казанский мясокомбинат. В то время транспортное сообщение от улицы Родины до центральной части города осуществлялось по южному участку улицы Аделя Кутуя, который с появлением магистральной улицы Рихарда Зорге (1970-е годы) превратился во второстепенный проезд внутри промышленной зоны. 

В 1970-е годы улица Родины удлинилась в северо-восточном направлении, обогнув северную оконечность Ометьевского леса. Здесь она переходила в пригородную автодорогу, которая шла в восточном направлении, затем сворачивала к северу и у деревни Большие Клыки соединялась с Мамадышским трактом. Со строительством проспекта Победы в 1980-х годах восточная часть улицы Родины достигла своих пределов. С противоположной стороны проспекта Победы в это время началось возведение нового микрорайона Азино-2. Для обеспечения его теплоснабжением на улице Родины была построена районная котельная «Азино», введённая в эксплуатацию в 1988 году(ул. Родины, 43А).

В 1970-е годы возник второй участок улицы Родины. Он сформировался в меридиональном направлении между улицей Бухарской (на севере) и Т-образным перекрёстком у Казанского мясокомбината (на юге). С восточной стороны данного участка улицы находится посёлок (жилой массив) Дальний, возникший в 1950-е годы.   

С советского времени вдоль улицы Родины в основном располагаются производственные предприятия и складские объекты. Также недалеко от неё, на окраине посёлка Дальний (ул. Крылова, 3) в 1980-е году был открыт автобусный парк – Пассажирское автотранспортное предприятие № 2 (ПАТП-2). 

В постсоветский период многие производственные предприятия прекратили существование. В некоторых случаях их цеха были переоборудованы в торговые помещения. Так, к примеру, возник торговый комплекс «Родина» – по сути обычный рынок с довольно примитивной инфраструктурой и сравнительно невысокими ценами, но весьма популярный в 1990-е и 2000-е годы. Рядом возникли более мелкие торговые заведения, точки общепита и разнообразного сервиса, в том числе автомастерские. 

Современная торговая инфраструктура вдоль улицы Родины стала появляться с 2000-х годов. В августе 2004 года на перекрёстке с проспектом Победы открылся торговый центр «Южный», который в 2011 году подвергся реконструкции, увеличив свои площади почти в четыре раза. Здесь же, но с противоположной стороны улицы Родины, в 2017 году открылся магазин сети «Декатлон». На перекрёстке улиц Родины и Рихарда Зорге в здании бывшего автосалона «Барс Авто» в 2016 году открылся гипермаркет «Магнит Семейный». Что касается автосалонов, то их на улице Родины несколько (по состоянию на 2019 год – «Volvo Car Горки», «Ford. ТрансТехСервис», «Ауди Центр Казань»).

На этом эволюция облика улицы Родины не завершилась. Утратив присущий советскому времени производственный характер и обретя в постсоветские годы коммерческую инфраструктуру, в 2010-е годы улица Родины стала прирастать жилым сектором. Впрочем, первые многоквартирные жилые дома появились на ней гораздо раньше. В 1973 году на окраине Ометьевского леса была возведена пятиэтажная панельная «хрущёвка» (ул. Родины, 29), которая на протяжении 20 лет оставалась единственным многоквартирным жилым домом на всей улице Родины. В 1993 году рядом была построена кирпичная пятиэтажка (ул. Родины, 31), а в 1996 году – ещё одна (ул. Родины, 33). В 2005 году к ним добавился кирпичный шестиэтажный многоквартирный дом (ул. Родины, 37). Однако строительство этих домов носило точечный характер и не оказывало существенного влияния на сложившийся облик улицы Родины. Ситуация стала меняться с началом реализации проектов комплексной жилой застройки.

Массовое строительство жилых домов на улице Родины было предопределено Генеральным планом города Казани 2007 года. Согласно этому документу, зона жилой застройки создавалась на территории кварталов в Советском районе, занятых «промышленно-складскими объектами в районе улиц Гвардейская, Родины и А. Кутуя».

Впервые о планах комплексной жилой застройки на улице Родины заговорили в 2012-2013 годах. Речь шла о территории площадью 20 гектаров, занятой Казанским мясокомбинатом, который к этому времени прекратил производство. Позже территория данного предприятия с прилегающими участками земли общей площадью 38 гектаров оказалась под контролем строительной компании «Грань», которая в 2017 году начала возводить жилой комплекс «Новые Горки» (проектом предусмотрено строительство 17 домов в 9 и 25 этажей).

В том же 2017 году с противоположной стороны улицы Родины строительная компания ООО «ТСИ» начала возведение жилого комплекса «Родина» в составе 8 высотных зданий. 

Не исключено, что появление современных жилых комплексов станет стимулирующим фактором для осуществления благоустройства улицы Родины, которая на большей своей части лишена многих уличных удобств.

Вот как оценил один из жителей Казани состояние улицы Родины осенью 2014 года:

«Есть в Казани улица Родины...

Красивое название – не правда ли? Впрочем, улица необычна не только своим названием. Посмотрите на карту: улица состоит из двух частей, перпендикулярных друг другу. Напоминает перевёрнутую букву «Т». Непривычная планировка...

Но мне, как жителю тысячелетней Казани, честно говоря, стыдно за улицу Родины. Стыдно за то, в каком состоянии она находится. Асфальт разбит, тротуаров нет и в помине, остановки общественного транспорта толком не обустроены, на обочинах лужи, ямы и... грязь! Весьма показательно, на мой взгляд! Улица Родины – в грязи!

На этой улице – множество организаций и предприятий. Каждое утро большое количество казанцев приезжает сюда на работу. А кто-то и живет здесь – в частном посёлке Дальний...

Если бы в таком ужасном состоянии была улица Маленькая, или Дальняя, или Загородная, или какая-то другая с подобным названием, то, наверное, не было бы так обидно... Но когда забыли (или забили) про улицу Родины – это уже диагноз. :-(

Эй, кто-нибудь! Кто-нибудь в мэрии! А вам не обидно за Родину?»

Данное мнение довольно точное отражает состояние благоустройства улицы Родины. Поправку можно сделать лишь в отношении качества дорожного покрытия, которое в последние годы поддерживается на должном уровне. Лишь восточную часть улицы Родины (у перекрёстка с проспектом Победы) можно назвать соответствующей современным требованиям благоустройства. Здесь в 2018 году завершились реконструкция Ометьевского леса, который двумя годами ранее стал частью парка «Горкинско-Ометьевский лес».

Городской общественный транспорт 

По состоянию на 1970 год, пассажирское сообщение улицы Родины с центром города осуществлялось автобусом № 17, ходившим по маршруту «Площадь Свободы – Мясокомбинат». В начале 1970-х годов его маршрут был продлён до нового жилого района Горки (ул. Мавлютова). 

По состоянию на 1977 год, по улице Родины ходили автобусы трёх маршрутов – № 17 («Горки – ул. Чехова»), № 31 («Ул. Даурская – ул. Компрессорная») и № 37 («просп. Победы – ул. Чехова»). Правда использовали они лишь небольшой участок улицы, выходящий на перекрёсток с улицей Рихарда Зорге.

По состоянию на июнь 1987 год, улица Родины уже не имела автобусного сообщения: маршрут № 17 обслуживал другую часть Казани, а маршруты № 31 и № 37 осуществляли движение по улице Рихарда Зорге.

В процессе увеличения в 1990-е – 2000-е годы маршрутной сети по улице Родины вновь стали ходить автобусы, причём нескольких маршрутов и на всем её протяжении. Но затем её транспортное значение вновь стало снижаться.   

В настоящее время по улице Родины ходят автобусы 89 маршрута (по состоянию на август 2019 года).

Кроме того, на пересечении улиц Родины и Рихарда Зорге расположена станция метро «Горки».

Объекты, расположенные на улице 

На улице Родины расположены следующие значимые объекты:
 Жилой комплекс «Родина»;
 Жилой комплекс «Новые Горки»;
 Гипермаркет «Магнит Семейный» (ул. Родины, 1);
 Автосалон «Volvo Car Горки» (ул. Родины, 1В);
 Торговый комплекс «Родина» (ул. Родины, 33А);
 ОАО «Татнефтепроводстрой» (ул. Родины, 20);
 Детский сад № 276 (ул. Родины, 31, корп.1);
 Южный район электрических сетей ОАО «Сетевая компания» (ул. Родины, 27А);
 Жилые дома мясокомбината (ул. Родины, 29, 31, 33);
 Районная котельная «Азино» (ул. Родины, 43А);
 Автосалон «Ford. ТрансТехСервис» (просп. Победы, 93);
 Автосалон «Ауди Центр Казань» (просп. Победы, 93, корп.1);
 Магазин «Декатлон» (ул. Родины, 51);
 Парк «Горкинско-Ометьевский лес».

Примечания 

Улицы Казани
Улицы Советского района Казани